Дмитрий Философов:
 Философов, Дмитрий Александрович (1861—1907) — Государственный контролёр России (1905—1906), министр торговли и промышленности России (1906—1907).
 Философов, Дмитрий Алексеевич (1837—1877) — российский военачальник, генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877-78 годов.
 Философов, Дмитрий Владимирович (1872—1940) — русский публицист и критик.